Nóbrega oder Nobrega ist der Familienname folgender Personen:

 Braulio Nóbrega (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Cristina Nóbrega (* 1967), portugiesische Fado-Sängerin
 Humberto Mello Nóbrega (1901–1978), brasilianischer Literaturhistoriker und Schriftsteller
 José Alfredo Caires de Nobrega (* 1951), portugiesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Mananjary
 Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira (* 1958), brasilianischer Politiker
 Manuel da Nobrega (1517–1570), portugiesischer Jesuit, Theologe, Priester, Missionar, Schriftsteller
 Paulo Jackson Nóbrega de Sousa (* 1969), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Garanhuns
 Tomas Flachs Nóbrega (* 1974), deutscher Schauspieler